Albert II d'Àustria (1298–1358), conegut com el Savi o el Coix, fou duc d'Àustria i Estíria i després duc de Caríntia i marcgravi de Carniola.
 Albert II d'Alemanya, (1397-1439) arxiduc d'Àustria, com a Albert V d'Àustria.